Rossel – isola dell'arcipelago Louisiade nella Papua Nuova Guinea

Persone 
 Louis Rossel – militare francese
 Roland Rossel – calciatore svizzero
 Víctor Rossel – calciatore peruviano